Schött är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Bengt Schött (född 1927), svensk skådespelare och målare   
 Harald Schött (1861–1933), svensk entomolog
 Lars Schött (1911–1995), svensk politiker
 Marie Ljungberg Schött (1957–2020), svensk politiker, moderat landstingsråd